Güzelyali steht für:

 Güzelyali (Istanbul), Gemeinde des Landkreises Pendik
 Güzelyali (Izmir), Gemeinde des Landkreises Güzelyali
 Güzelyali (Canakkale), Gemeinde des Landkreises Merkez
 Güzelyali (Bursa), Küstenstadt